RCD est un sigle qui désigne :

Politique 
 le Rassemblement pour la culture et la démocratie, parti politique algérien ;
 le Rassemblement congolais pour la démocratie, parti politique et groupe paramilitaire de la République démocratique du Congo ;
 le Rassemblement constitutionnel démocratique, parti politique tunisien ;

Informatique 
 Rapport de conception détaillé dans le cycle en V.

Électronique 
 Residual-Current Device

Autres 
 Relevé de Compte de Dépôt